Wootton puede referirse a:

Inglaterra:
 Wootton (Bedfordshire)
 Wootton (East Staffordshire), Staffordshire
 Wootton (Hampshire)
 Wootton (Isla de Wight)
 Wootton (Kent)
 Wootton (Lincolnshire)
 Wootton (Northamptonshire)
 Wootton (Onibury), Shropshire
 Wootton (Oswestry Rural), Shropshire
 Wootton (Stafford), Staffordshire
 Wootton (Vale of White Horse)
 Wootton (West Oxfordshire), Oxfordshire
 Royal Wootton Bassett, Wiltshire